Affreschi del porticato di villa Giulia – affreschi dell'ala destra del porticato
 Affreschi del porticato di villa Giulia – affreschi dell'ala sinistra del porticato